Томчак — фамилия.
 
 Томчак, Майк (род. 1962) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека.

 Томчак, Яцек (род. 1990) — польский шахматист, гроссмейстер (2012).

См. также 
 Улица Коли Томчака